Schänzle ist der Name folgender Burgen und Wallanlagen:
 Abschnittsbefestigung Schänzle (Geisingen), Wallburg bei Geisingen im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Schänzle (Buchheim), abgegangene Burg bei Buchheim im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schenzle